Alan Cox – brytyjski programista
 Alan Cox – brytyjski aktor